GKG steht als Abkürzung für:

 Gemarkung, eine Flächeneinheit des Katasters (Grundbuch) 
 Gerichtskostengesetz: Das deutsche Gerichtskostengesetz bestimmt die Kosten (Gebühren und Auslagen) für bestimmte gerichtliche Verfahren.
 Große Karnevalsgesellschaft
 (Güterkontrollgesetz) der Schweiz regelt Exportkontrollen von militärischen und Dual-Use-Gütern sowie der Rüstungsgüter, die nicht dem Kriegsmaterialgesetz oder Kernenergiegesetz unterliegen.
 Gymnasium Kirschgarten in der schweizerischen Stadt Basel
 Gemeinschaft der Kriegsgeneration innerhalb der Schleswig-Holsteinischen Wählergemeinschaft (SHWG)
 Güterkaufsgesellschaft Korntal

GkG steht als Abkürzung für:

 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit

gkg steht als Abkürzung für:

 Gesellschaft für Kunst und Gestaltung, Bonn

Siehe auch:

GKG